Santonicum steht oder stand für:
 Salzsteppen-Wermut
 Wurmsamen
 verschiedene andere Arten von Artemisia (Gattung)